Nord är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn och som även kan skrivas Nordh. Den 20 januari 2021 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna:
 Nord 5 283
 Nordh 1 448
Tillsammans blir detta 6 731 personer.

Nord var ett vanligt soldatnamn. Nord var båtsmansnamn i Nordmalings socken, i Västerbotten, avseende Rote 166 Nord. Totalt 39 personer finns upptagna mellan 1680-talet och 1850-talet, som båtsman eller fördubblingsbåtsman i Medelpad eller Ångermanland.

Personer med efternamnet Nord eller Nordh
 Anne Nord (1944–2020), gift Kulle, skådespelare
 Bernhard Nordh (1900–1972), författare
 Björn Nord (född 1972) , ishockeyspelare
 Carolina Nordh (född 1986), alpin skidåkare
 Elis Nordh (1918–1984), skulptör
 Eskil Nord (född 1951), jurist
 Hans Nord (aktiv på 1990-talet), handbollsspelare
 Ida Nord (född 1990), drakbåtspaddlare
 Ika Nord (född 1960), skådespelare och mimare
 Josef Nord (1894–1973), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Julia Marko-Nord (född 1978), skådespelare
 Kathleen Nord (född 1965), simmare
 Lars Nord (född 1958), professor i medie- och kommunikationsvetenskap
 Lars Nordh (1936–2011), skådespelare
 Linus Nord (född 1989), barnskådespelare
 Malin Nord (född 1973), författare och journalist
 Marit Söderström Nord (född 1962), seglare
 Martin Redhe Nord (född 1983), skådespelare
 Mikael Nord (född 1977), ishockeydomare
 Mikael Nordh (född 1980), fotbollsspelare
 Nils Nordh (född 1931), riksdagsman, socialdemokrat
 Patrik Nord , gitarrist
 Sture Nordh (född 1952), fackföreningsman, statssekrerare
 Uno Nord (1925–2001), politiker, centerpartist
 Willy Nord (1896–1973), fakir, eldslukare och trollkarl

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn